Rusland
 Loebjanka - voormalige beruchte gevangenis in Moskou van de geheime dienst van de Sovjet-Unie
 Loebjanka (metrostation) - metrostation in Moskou aan de Sokolnitsjeskaja-lijn
 Loebjanka (Kaloega) - dorp in de oblast Kaloega
 Loebjanka (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Loebjanka (Orjol) - dorp in de oblast Orjol
 Loebjanka (Perm) - dorp in de kraj Perm
 Loebjanka (Primorje) - dorp in de kraj Primorje
 Loebjanka (district Miloslavski) - dorp in de oblast Rjazan
 Loebjanka (district Michajlovski) - dorp in de oblast Rjazan
 Loebjanka (Sverdlovsk) - posjolok in de oblast Sverdlovsk
 Loebjanka (Toela) - dorp in de oblast Toela

 Oekraïne
 Loebjanka (Dnjepropetrovsk) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Loebjanka (district Bilotserkivskyj) - dorp in de oblast Kiev
 Loebjanka (district Boetsjanskyj) - dorp in de oblast Kiev
 Loebjanka (district Vasylkivskyj) - dorp in de oblast Kiev
 Loebjanka (Loehansk) - dorp in de oblast Loehansk
 Loebjanka (Mykolajiv) - dorp in de oblast Mykolajiv

 Wit-Rusland
 Loebjanka (Homel) - dorp in de oblast Homel
 Loebjanka (district Smarhonski) - dorp in de oblast Grodno
 Loebjanka (district Svislatski) - dorp in de oblast Grodno
 Loebjanka (district Bychauski) - dorp in de oblast Mahiljow
 Loebjanka (district Klimavitski) - dorp in de oblast Mahiljow

 Zie ook
 Łubianka